Исла има више значења:

 Општина Исла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исла (Исла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику